Фо́гель () — немецкая фамилия.

Известные носители

А 
 Фогель, Александер (1910—1996) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения, также актёр озвучивания, сценограф и режиссёр театра.
 Фогель, Альфред (1829—1890) — немецкий педиатр.
 Фогель, Андрей Магнусович (1852—1897) — российский педагог.
 Фогель, Артур Иванович (1877—1948) — русский советский хирург.

Б 
 Фогель, Бенедикт Кристиан (1745—1825) — баварский ботаник и врач.
 Фогель, Бернхард (1683—1737) — немецкий гравёр в технике меццо-тинто.
 Фогель, Бернхард (род. 1932) — немецкий политик, премьер-министр Рейнланд-Пфальца (1976—1988) и Тюрингии (1992—2003).
 Фогель, Борис Александрович (1872—1961) — русский советский живописец и педагог, профессор ЛИЖСА имени И. Е. Репина.

В 
 
 Фогель, Вольфганг (1925—2008) — немецкий адвокат, общественный деятель ГДР, известен как посредник в операциях по обмену шпионами во времена Холодной войны.

Г 
 Фогель, Георг Людвиг (1788—1879) — швейцарский живописец, связанный с движением назарейцев в Риме.
 
 Фогель, Гуго (1855—1934) — немецкий живописец, портретист.
 Фогель, Густав Львович (1805 — после 1859) — немецкий и российский юрист и педагог; доктор философии и доктор права, статский советник.

Д 
 Фогель, Давид (1891—1944) — еврейский поэт и прозаик, родился в России, писал на иврите.
 Фогель, Дебора (Двойра Фогель, 1900/1902—1942) — польская еврейская писательница, поэтесса и переводчица, педагог.
 Фогель, Джулиус (1835—1899) — премьер-министр Новой Зеландии (1873—1875, 1876).

З 
 Фогель, Зигмунт (1764—1826) — польский художник, график, пейзажист, педагог.
 Фогель, Зиновий Владимирович — советский искусствовед, писатель, сценарист.

И 
 Фогель, Иоганн (род. 1977) — швейцарский футболист, полузащитник.
 Фогель, Иосиф Лазаревич (1922—1990) — участник Великой Отечественной войны, командир партизанской бригадой «Штурмовая».

К 
 Фогель, Кристиан Леберехт (1759—1816) — немецкий художник, график и теоретик искусства.
 Фогель, Кристина (род. 1990) — немецкая велогонщица, двукратная олимпийская чемпионка на треке.

Л 
  (род. 1989) — российский дзюдоист, бронзовый медалист чемпионата России (2016, 2018).
 Фогель, Людвиг Лаврентьевич (Иоганн Людвиг Андреас; 1771—1840) — немецкий и российский медик.

М 
 Фогель, Майк (род. 1979) — американский актёр.
 Фогель, Мария Элизабет (1746—1810) — немецкая художница.
 Фогель, Марсель (род. 1937) — швейцарский биатлонист, участник Олимпийских игр 1964 года.
 Фогель, Мелани (род. 1985) — французский политик.
 Фогель, Мечислав (1901—1990) — польский эстрадный певец.

Н 
 Фогель, Наум Давидович (1908—1980) — русский советский писатель, врач.

П 
 Фогель, Пьер (род. 1978) — бывший профессиональный боксёр и ныне исламский проповедник в Германии.

Р 
 Фогель, Реми (1960—2016) — французский футболист.

С 
 Фогель, Сеймур (1911—1984) — американский художник, педагог.

Т 
 Фогель, Теодор (1901—1977) — немецкий бизнесмен, писатель и первый великий мастер ОВЛГ.
 Фогель, Томас (род. 1959) — швейцарский журналист, редактор.

Х 
 Фогель, Хайко (род. 1975) — немецкий экс-футболист, ныне тренер.
 Фогель, Ханс (1900—1980) — немецкий гельминтолог.
  (1881—1945) — немецкий политик, председатель СДПГ (1931—1945).
 Фогель, Ханс-Йохен (1926—2020) — немецкий политический и общественный деятель, председатель СДПГ (1987—1991).
 Фогель, Хелен (более известна под фамилией Шнабель; 1911—1974) — американская пианистка.

Э 
 Фогель, Эберхард (род. 1943) — немецкий футболист. «Футболист года» ГДР.
 Фогель, Эмиль (1894—1985) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал горных войск, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

Ю 
 Фогель, Юлиус Рудольф Теодор (1812—1841) — немецкий ботаник.
 Фогель, Юрген (род. 1968) — немецкий киноактёр, продюсер и сценарист.
 Фогель, Юрий Викторович (1942—1994) — советский спортсмен. Бронзовый призёр Чемпионата СССР по радиосвязи на КВ телефоном. Мастер спорта СССР международного класса.

Я 
 Фогель, Ян Янович (1898—1944) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно).

Другое 
 Фогель — крупный ударный кратер в центральной экваториальной части видимой стороне Луны.
 Фогель (настоящая фамилия Черни́кин; род. 2001) — российский певец, автор песен.

См. также 
 Герберт и Дороти Фогель
 Фогель фон Фогельштейн, Карл Кристиан
 Фогель фон Фалькенштейн, Эдуард
 
 
 
 
 Фогелькопф, Чендравасих — крупный полуостров на северо-западе острова Новая Гвинея.